Plaats in Indonesië
 Karangpoh (Pejagoan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Karangpoh (Gresik), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java
 Karangpoh (Tandes), een plaats in het bestuurlijke gebied Soerabaja in de provincie Oost-Java